Медон () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент О-де-Сен
 Медон (міфологія)